Альморокс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 65 км². Население — 2458 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо де ла Пьедад и святая дева де ла Пьедад.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Толедо